De 17e editie van de Europe Cup werd gehouden in 1994 in de Tsjechische plaats Most. Het toernooi werd gewonnen door het Deense Lillerød BK.

Knock-outronde

Halve finales

Finale

Winnaar 

1994
Sport in 1994
Europees kampioenschap in Tsjechië
Most (stad)
Sportevenement in Ústí nad Labem (regio)